Duitsland:
Waidhofen (Beieren), een gemeente in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Waidhofen an der Ybbs, een stad in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Waidhofen an der Thaya (gemeente), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Waidhofen an der Thaya (district), een district in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Waidhofen an der Thaya-Land, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk